Behaim renvoie à :

 Martin Behaim : cosmographe et navigateur allemand, né à Nuremberg en 1459, mort en 1506.
 Behaim (cratère) : le nom d'un cratère sur la Lune, en hommage à Martin Behaim.